«Это ещё не раскрытые в каноне времена. Что произошло после смерти Императора? Как новость об этом доходила до людей? Что случилось с восстанием? Это действительно очень интересный и плодородный временной промежуток, чтобы воссоздать его в игровой форме».
 — Аарон Лоеб, старший администратор Kabam (источник)

«Звёздные войны: Восстание» (англ. Star Wars: Uprising) — игра для мобильных устройств, созданная Kabam. Бета версия игры вышла летом 2015 года, а конечный релиз состоялся 10 сентября 2015 для устройств под управлением iOS и Android.

Действие игры «Звездные войны: Восстание» разворачивается сразу после событий фильма «Звёздные войны. Эпизод VI: Возвращение джедая» и рассказывает о последствиях битвы при Эндоре, в которой погибли Дарт Сидиус и Дарт Вейдер. Галактическая Империя, пошатнувшаяся от понесённой потери, изолировала секторе Аноат. Преступные банды и бойцы сопротивления объединяются для противостояния Империи в секторе.

Описание 
В дни, последующие после битвы при Эндоре и падения Императора, сектор Аноат был изолирован Империей. С другой стороны Железной блокады выступили Альянс повстанцев, застрявшие в секторе контрабандисты, борцы за свободу, охотники за головами и гангстеры, которые объединились ради восстания.

Галактике нужен герой. Кем будешь ты?

Сделай свой выбор и стань частью истории «Звёздных войн».

Игровой процесс 
Игроки начинают игровой процесс в «Звездные войны: Восстание» в качестве контрабандиста, преследуемого Галактической Империей, за ввоз контрабанды в сектор Аноат. Во время этого побега игрок знакомится с системой управления, правилами ведения боя против Империи и управления кораблём.

Разработка 
«Звездные войны: Восстание» был первые анонсирован 4 июня 2015 года. Игра разрабатывалась студией Kabam, под руководством старшего вице-президента компании Аарона Лоеба, при поддержке Lucasfilm и The Walt Disney Company. Сюжет игры каноничен, а действие происходит между фильмами «Звёздные войны. Эпизод VI: Возвращение джедая» и «Звёздные войны. Эпизод VII: Пробуждение Силы».

Арт к игре был создан Брайаном Матиасом, а Дэнни Келлер являлся главным аниматорм.

17 ноября 2016 года игра была закрыта по причине финансового состояния разработчика.

Вступление

Игровой процесс 
Игроки начинают игровой процесс в «Звездные войны: Восстание» в качестве контрабандиста, преследуемого Галактической Империей, за ввоз контрабанды в сектор Аноат. Во время этого побега игрок знакомится с системой управления, правилами ведения боя против Империи и управления кораблём.

Разработка 
«Звездные войны: Восстание» был первые анонсирован 4 июня 2015 года. Игра разрабатывалась студией Kabam, под руководством старшего вице-президента компании Аарона Лоеба, при поддержке Lucasfilm и The Walt Disney Company. Сюжет игры каноничен, а действие происходит между фильмами «Звёздные войны. Эпизод VI: Возвращение джедая» и «Звёздные войны. Эпизод VII: Пробуждение Силы».

Арт к игре был создан Брайаном Матиасом, а Дэнни Келлер являлся главным аниматорм.

17 ноября 2016 года игра была закрыта по причине финансового состояния разработчика.

Появления 
По типу [Открыть]

Упоминания 

 Star Wars: Uprising Puts You in a Whole New Galaxy на StarWars.com (сохранённая копия на Archive.org)
 Star Wars: Uprising Announce Trailer на StarWars.com (сохранённая копия на Archive.org)
 Star Wars: Uprising — Sneak Peek на StarWars.com (сохранённая копия на Archive.org)
 Star Wars: Uprising Available Now на StarWars.com (сохранённая копия на Archive.org)
 Star Wars: Uprising Launch Trailer на StarWars.com (сохранённая копия на Archive.org)

Примечания и сноски 

 ↑ Перейти к:1,0 1,1 1,2 Star Wars: Uprising. Play Star Wars: Uprising. Проверено 4 июня, 2015.
 ↑ Перейти к:2,0 2,1 Star Wars: Uprising Release Date Revealed. IGN (September 7, 2015). Проверено 7 сентября, 2015.
 ↑ Перейти к:3,0 3,1 Star Wars: Uprising Announce Trailer. YouTube. Проверено 4 июня, 2015.
 ↑ Перейти к:4,0 4,1 Martens, Todd (June 4, 2015). Kabam's 'Star Wars: Uprising' brings post-'Jedi' world to mobile gaming. The LA Times. Проверено 4 июня, 2015.
 ↑ Spangler, Todd (June 4, 2015). ‘Star Wars: Uprising’ Mobile Game to Open New Chapter in Star Wars Universe. Variety. Проверено 4 июня, 2015.
 ↑ Plunkett, Luke (June 4, 2015). Now This is How You Do Star Wars Art. Проверено 10 июня, 2015.
 ↑ Kohler, Chris (June 4, 2015). There's an Epic-Sounding Star Wars RPG Coming to Mobile. Проверено 14 июня, 2015

Игры по вселенной «Звёздных войн»
Многопользовательские и однопользовательские игры
Action/RPG
Игры для Android
Игры для iOS
Компьютерные игры, разработанные в Канаде